Саррьес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ронкаль-Саласар. Занимает площадь 23,14 км². Население — 68 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sarriés

Муниципалитеты Наварры